Toivonen, apellido finlandés, puede referirse a:

 Henri Toivonen; piloto de rally finlandés.
 Harri Toivonen; hermano del anterior.
 Pauli Toivonen; piloto de rally finlandés, padre de Henri y Harri Toivonen.
 Ola Toivonen; futbolista sueco.
 Hannu Toivonen; jugador finlandés de hockey sobre hielo.
 Markus Toivonen; guitarrista finlandés.